Карен Араратович Асрян (; 24 апреля 1980, Ереван — 9 июня 2008, там же) — армянский шахматист, гроссмейстер (1998). Трёхкратный чемпион Армении. Победитель XXXVII Всемирной Шахматной Олимпиады в составе команды Армении (2006).

В 2001 году окончил Армянский государственный институт физической культуры.

В 1998 году получил титул международного гроссмейстера.

В 1999 году стал чемпионом Европы по шахматам в командном зачете.

На октябрь 2006 года в рейтинге ФИДЕ его рейтинг Эло достиг отметки 2634. Это обеспечило ему четвёртое место в списке лучших шахматистов Армении.

Он выигрывал чемпионат Армении в 1999, 2007 и 2008 годах, соревнования в Дубае (2001) и Степанакерте (Ханкенди) (2004).

В 2006 как член армянской команды Асрян выиграл шахматную олимпиаду в Турине и был награждён медалью Мовсеса Хоренаци вместе со всей командой.

9 июня 2008 года Федерация шахмат Армении сообщила о смерти Асряна. Причиной смерти стал геморрагический инсульт. Карен был похоронен на городском кладбище в общине Нубарашен (Ереван) 11 июня, а приостановленный в связи с его смертью турнир «Шахматные гиганты» был назван его именем.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт посвященный памяти Карена Асряна 
 Карен Асрян, 1980—2008 

Шахматисты Армении
Победители шахматных олимпиад
Награждённые медалью Мовсеса Хоренаци
Похороненные в Ереване
Умершие от инсульта